Morstadt ist der Familienname folgender Personen:

 Bärbel Morstadt (* 1975), deutsche Klassische Archäologin
 Carlos Alberto Morstadt Picasso (* 1990), chilenischer Springreiter
 Josef Morstadt (1797–1869), österreichischer Astronom
 Karl Eduard Morstadt (1792–1850), deutscher Jurist
 Otto Lins-Morstadt (1889–1962), deutscher Stummfilmregisseur und Schauspieler
 Vincenc Morstadt (1802–1875), tschechischer Maler und Zeichner
 Wilhelm Morstadt (1829–1893), Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags